Le Cid kan syfta på:

 El Cid, spansk krigare
 Le Cid, pjäs av Pierre Corneille
 Le Cid, opera av Jules Massefnet